Фетинино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Покровский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 33 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 22 км. Ближайшие населённые пункты — Кокарево, Плющево, Куземкино.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
 Фетинино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района